
Termin -{TPN}- ima više značenja.

 -{TPN}- je nikotinamid adenin dinukleotid fosfat.
 -{TPN}- je 2,4,6-trinitrofenol (pikrinska kiselina).
 -{TPN}- je oznaka za Triglav nacionalni park.